Juan Velasco Alvarado – peruwiański polityk i generał, prezydent Peru (w latach 1968-1975)
 Juan Velasco Damas – hiszpański piłkarz